Незва́нкин — русская фамилия; имеет женскую форму Незванкина.

Известные носители 
 Незванкин, Владислав Михайлович (род. 1970) — российский предприниматель и автогонщик.
 Незванкин, Дмитрий Владимирович (род. 1993) — российский баскетболист.